Contea di Frederick o Frederick County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Frederick (Maryland)
 Contea di Frederick (Virginia)